Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jamie Morgan e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Tommy Ho e Patrick Rafter 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Castle /  Nduka Odizor (primo turno)
 John-Laffnie de Jager /  Marcos Ondruska (semifinali)

 Jamie Morgan /  Sandon Stolle (Campioni)
 Broderick Dyke /  Martin Laurendeau (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1992